Ханан Дауд Михаил Ашрауи (;
род. 8 октября 1946, Наблус, подмандатная Палестина) — палестинская правозащитница, государственный деятель и деятель образования. Член Политического комитета Первой интифады, спикер палестинской делегации на Мадридской мирной конференции 1991 года, депутат Палестинского законодательного совета от Иерусалима с 1996 года, в 1996—1998 годах министр науки и высшего образования в правительстве Палестинской национальной администрации, позже министр информации Лиги арабских государств, член Независимой международной комиссии по Косово. Основательница ряда правозащитных организаций, лауреат премии Улофа Пальме (2002) и Сиднейской премии мира (2003). В 1986—1990 годах декан факультета гуманитарных наук Бирзейтского университета, заведующая кафедрой международных исследований в Белойтском колледже (США).

Биография 
Ханан Михаил родилась в 1946 году в подмандатной Палестине в городе Наблусе (по другим источникам, в Рамалле) в христианской арабской семье. Её отец, Дауд Михаил, был преуспевающим медиком и участником националистического движения, впоследствии — одним из основателей Организации освобождения Палестины. Ханан была пятой, младшей дочерью Дауда и медсестры Вадии Ассад-Михаил. Во время Арабо-израильской войны 1948—1949 годов семья бежала в Амман, а когда западная часть Палестины стала частью Иордании, осела в Рамалле.

В Рамалле Ханан Михаил посещала квакерскую школу для девочек, а по окончании школьного образования поступила в Американский университет Бейрута, где получила первую степень по английской литературе. В Бейруте она присоединилась ко Всебщему союзу палестинских студентов. В результате Шестидневной войны 1967 года и установления израильского контроля над Западным берегом реки Иордан Михаил оказалась лишена возможности вернуться домой, так как попадала под израильский закон об отсутствующих лицах. В это время она заняла пост спикера Всеобщего союза палестинских студентов.

В 1970 году Михаил получила магистерскую степень по литературе Возрождения. Поскольку Израиль всё ещё отказывал ей во въездной визе, она отправилась в США, где поступила в Виргинский университет. Там она изучала средневековую литературу и сравнительное литературоведение, получив степень доктора философии. Наконец, в 1973 году Михаил вместе с другими палестинцами, получившими разрешение на въезд в рамках воссоединения семей, вернулась в Рамаллу. После этого она основала в Бирзейтском англиканском колледже (впоследствии Бирзейтский университет) кафедру английского языка и литературы, которую возглавляла с 1973 по 1978 и вторично с 1981 по 1984 год. В эти годы она также вела деятельность по защите семейных прав арабских женщин. В 1975 году вышла замуж за фотографа и кинематографиста Эмиля Ашрауи. В следующие шесть лет у них родились две дочери — Амаль и Зейна. После погрома, устроенного в 1982 году в лагерях палестинских беженцев в Ливане, Ханан Ашрауи стала активнее выступать за права палестинцев в целом и за создание независимого палестинского государства в частности.

В 1986 году Ханан Ашрауи стала деканом факультета гуманитарных наук Бирзейтского университета и занимала этот пост до 1990 года. В ответ на периодические закрытия университета израильскими властями она основала Комитет юридической помощи Бирзейтского университета и проект защиты гражданских прав, а в 1988 году, после начала палестинской интифады, присоединилась к её Политическому совету. С начала 1990-х годов Ашрауи была официальным спикером палестинских делегаций на мирных конференциях по Ближнему Востоку. По решению Ясира Арафата она вошла в состав палестинской делегации на Мадридской конференции 1991 года. Когда Израиль потребовал исключения из делегации всех политиков, связанных с ООП, Ашрауи возглавила акции протеста, добившись восстановления в составе делегации.

Когда в 1993 году были заключены соглашения Осло и руководство ООП вернулось на Западный берег, позиция Ашрауи — христианки и феминистки — как его спикера перестала устраивать многих мусульман. Ашрауи сложила с себя обязанности спикера и создала Палестинскую независимую комиссию по правам человека (), курируемую Палестинской национальной администрацией. Она возглавляла эту организацию до 1996 года. В 1995 году вышла её автобиография «По эту сторону мира» (). Когда в 1996 году прошли выборы в Палестинский законодательный совет, Ашрауи была избрана в него как независимый депутат от Иерусалима. С 1996 по 1998 год она также входила в правительственный кабинет Ясира Арафата как министр высшего образования и науки, однако усиление личной власти Арафата и углубление политической коррупции в структурах ПНА заставили её уйти в отставку.

В 1998 году Ашрауи основала организацию МИФТАХ («Палестинская инициатива за продвижение глобального диалога и демократии»), штаб-квартира которой располагается в Иерусалиме. В рамках деятельности этой организации она подвергала критике как Израиль за невыполнение условий соглашений Осло, так и руководство ПНА за нарушения гражданских прав. После начала интифады Аль-Аксы она приняла в этих выступлениях активное участие и в марте 2001 года повредила ногу в результате взрыва израильской светошумовой гранаты. Позже в том же году Ашрауи заняла пост министра информации и общественной политики Лиги арабских государств. Её правозащитная деятельность распространялась за пределы Палестины и арабского мира в целом: Ашрауи была членом Независимой международной комиссии по Косово и консультативных групп Совета по международным отношениям, Научно-исследовательского института социального развития ООН, департамента Всемирного банка по Ближнему Востоку и Северной Африке и Международного совета по правам человека. Она также возглавляла Вайсберговскую кафедру международных исследований в Белойтском колледже (США). В 2006 году вторично избрана в Палестинский законодательный совет, на сей раз от блока «Третий путь».

Награды и звания 
Ханан Ашрауи — лауреат премии Улофа Пальме (2002), Сиднейской премии мира (2003) и Международной премии мира и примирения имени Махатмы Ганди (2005).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Палестинские политики
Правозащитники
Литературоведы
Лауреаты премии Улофа Пальме
Выпускники Виргинского университета
Почётные доктора Университета Святой Марии (Галифакс)
Почётные доктора Брюссельского свободного университета (нидерландскоязычного)